Sobradelo puede referirse a:

en España 
Sobradelo (Carballeda de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de Carballeda de Valdeorras.
Sobradelo (Villagarcía de Arosa), lugar y parroquia del concello de Villagarcía de Arosa.
Sobradelo (Junquera de Ambía), lugar y parroquia del concello de Junquera de Ambía.
Sobradelo (La Cañiza), lugar de la parroquia de As Achas, concello de La Cañiza.
Sobradelo (Moldes), lugar de la parroquia de Moldes, concello de Melide.
Sobradelo (Abeancos), lugar de la parroquia de San Cosme de Abeancos, concello de Melide.
Sobradelo (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Loño, concello de Villa de Cruces.
Moledo de Sobradelo, lugar de la parroquia de As Achas, concello de La Cañiza.

en Portugal 
Sobradelo da Goma, freguesia del municipio de Póvoa de Lanhoso.